Stefański oder Stefanski ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Stefański (* 1977), polnischer Fußballschiedsrichter
 Janusz Stefański (1946–2016), polnischer Jazzschlagzeuger
 Józef Stefański (1908–1997), polnischer Radsportler
 Kevin Stefanski (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Ludwik Stefański (1917–1982), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Marek Stefański (* 1969), polnischer Organist
 Walenty Stefański (1813–1877), polnischer Publizist und Revolutionär

Siehe auch:

 Stefańska
 Stefansky